A60,  A-60 ou A.60 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense Benoni, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 Avialsa A60 Fauconnet, un planeur français ;
 Fiat A.60, un moteur d’avion italien.

Automobile
 Austin A60 Cambridge, un modèle du constructeur britannique Austin ;
 Toyota Carina série A60, la troisième génération de la Toyota Carina ;
 Toyota Supra (A60), la deuxième génération de la Toyota Supra.

Autoroutes
  Autoroute allemande A60 reliant Winterspelt à Rüsselsheim am Main ;
  Autoroute algérienne A60 reliant Mostaganem à Oued el Kheir ;
  Autoroute espagnole A-60, projet d'autoroute qui reliera Valladolid à León.

Route
  Route britannique A60 reliant Loughborough à Doncaster.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres